Aczél Gábor (1940) újságíró, a Dunaújvárosi Hírlap munkatársa
Aczél Gábor (1974) Ybl-díjas építész